Князь Влади́мир Андре́евич Друцко́й-Соколи́нский (1880—1943) — последний минский губернатор. Происходил из княжеского рода.

Биография 
Старший сын владельцев имения Оптушка в Орловской губернии — директора эмеритального отделения Военного министерства князя Андрея Владимировича Друцкого-Соколинского (1839—1906) и Марии Протасовой (1857—1956). Младший брат Никита (1892—1921) — унтер-офицер, участник Белого движения в составе ВСЮР; расстрелян большевиками в 1921 году.

В 1901 году окончил Императорское училище правоведения IX классом и поступил на службу в МВД.

В 1905 году был назначен правителем канцелярии Петроковского губернатора, а в 1907 — переведён непременным членом Губернского по земским и городским делам присутствия в Костромскую губернию. В 1913 году занимался организацией костромских торжеств в честь 300-летия царствования дома Романовых.

В 1914 году был назначен Могилёвским вице-губернатором, а в августе 1916 — переведён в Минск, став самым молодым губернатором империи. Дослужился до чина действительного статского советника, имел придворное звание камергера.

Во время Гражданской войны короткое время служил в гражданской администрации ВСЮР. В мае 1920 вместе с семьёй эвакуировался с Юга России.

В эмиграции в Италии, жил в Риме. Скончался в 1943 году. Похоронен на кладбище Тестаччо.

Семья 
Был женат дважды.

Первый брак — княжна Александра Александровна Львова (1883 — ?), брак 1904—1905 гг., детей не было.

Второй брак — Лидия Андреевна Ширкевич (1887—1972). Дети:
 Тамара (1912—1996), была замужем за Джузеппе Такки.
 Андрей (род. 1919, Екатеринодар), живёт в Бельгии. Женат, имеет троих детей. Состоял старостой Церкви Святого Иова Многострадального в Брюсселе.

Личная жизнь 
Был любителем охоты:

Пользуясь отпусками и командировками в самые отдалённые уезды губернии, он смог познакомиться с суровой, дикой красотой северного края. Отец был страстный охотник и отлучался иногда на несколько дней, сопровождаемый «своим человеком» Михаилом, тоже отчаянным охотником, и своим старым пойнтером Цезарем, а подчас и один в дебри девственных лесов Варнавинского, Ветлужского и других уездов губернии.

Сочинения 
 На службе Отечеству: Записки русского губернатора, 1914—1918. — Орёл, 1994. — Переиздание: : «Русский путь», 2010.

Примечания

Литература 
 Костромской адрес-календарь на 1908 год. — Кострома, 1908. — С. 31.
 Справочная книжка по Костромской губернии и календарь на 1913 год. — Кострома, 1913. — С. 59.
 Памятная книжка Минской губернии на 1917 год. — Минск, 1916. — С. 31.
 Н. Л. Пашенный Императорское Училище Правоведения и Правоведы в годы мира, войны и смуты. — Мадрид, 1967.
 РГИА Ф. 1412. Оп. 5. Д. 735. Друцкая-Соколинская Александра Княгиня бракоразведённая. О девичьей фамилии. Лл. 1-6.
 Бригадин П. И., Лукашевич А. М. Легендарный князь: Владимир Друцкий-Соколинский // Бригадин П. И., Лукашевич А. М. Минские губернаторы: история власти. — Мн.: Государственный институт управления и социальных технологий Белорусского государственного университета, 2009. — С. 328—341.

Ссылки 
 Кн. А. В. Друцкой-Соколинский Вступительное слово ко второму изданию книги.
 Фотография в Памятной книжке по Минской губернии на 1917 год

Охотники Российской империи
Владимир Андреевич
Могилёвские вице-губернаторы
Минские губернаторы
Русские эмигранты первой волны в Италии
Мемуаристы русского зарубежья